Манастирът „Панагия Дурахани“ () е посветен на Рождество Богородично и се намира през езерото Памвотида срещу Янина на склона на Мицикели. Според преданието манастирът е издигнат на мястото на стана на армията на румелийския бейлербей Дурахан паша, откъдето атакувал и превзел Янина през зимата на 1434 г., преминавайки с войската си по замръзналото янинско езеро.

Средновековният манастир е сринат по време на въстанието в Яна през 1611 г., след което в продължение на два века потъва в забвение, за да възкръсне за нов живот през XVIII век и за да бъде окончателно опожарен през 1825 г. Издигнат е отново и из основи през 1830 г. и функционира до 1933 г., след което е разграбен и изоставен. След 1974 г. манастирът постепенно е възстановен най-вече благодарение на първия монах от времето преди Втората световна война – Сотирос Хацис от Вовуса, който е неграмотен, но духовен човек.

Бележки 

Янина
История на Янина
Манастири в Гърция
Епир под османска власт
Янинска епархия